Matto – sinonimo di folle
 Matto – città del Giappone
 Il Matto  – frazione del Comune di Arezzo
 Il Matto  – una carta del mazzo dei tarocchi
 Matto – personaggio dell'anime Death Note
 Matto (Madman) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Monte Matto  – monte delle Alpi Marittime